Albin Herzog (Homburg, 1852 – Mammern, 1909), matemàtic suís, director del Politècnic de Zuric
 Andreas Herzog (Viena, 1968), futbolista austríac de la dècada de 1990
 Dieter Herzog (Oberhausen, 1946), jugador de futbol internacional alemany
 Hayyim Herzog o Chaim Herzog (Belfast, Regne Unit, 1918 - Jerusalem, Israel, 1997), militar de l'Exèrcit
 Isaac Herzog (Tel Aviv, 1960), advocat israelià i president d'Israel des del 2021
 Marcel Herzog (Winterthur, Suïssa, 1980), futbolista suís
 Marianne Herzog (Breslau, 1939), escriptora i activista política alemanya, militant de la Fracció de l'Exèrcit Roig (RAF)
 Maurice Herzog (Lió, 1919 - Neuilly-sur-Seine, 2012), alpinista i polític francès
 Mikel Herzog Herzog (Bergara, Guipúscoa, 1960), cantant i compositor basc
 Reinhold Herzog, ciclista alemany especialitzat en ciclisme en pista
 Roman Herzog (Landshut, Alemanya, 1934 - 2017), President d'Alemanya (1994 - 99)
 Theodor Herzog(Friburg de Brisgòvia,  1880 - Jena, 1961), briòleg i fitogeògraf alemany
 Werner Herzog (Munic, 1942), actor, director, documentalista i productor alemany
 Ze'ev Herzog (1941), arqueòleg israelià, professor d'arqueologia